Яків Дем'янович Бублик (1726 — 1782 ?) — козак Чернігівського полку, мав військові чини «значковий товариш», пізніше «військовий товариш» Чернігівського полку.

Служба 

Службу розпочав з 1752 році у Березненській сотні виборним козаком, значковий товариш Чернігівського полку (1761—1779 ?). Гетьман призначив його значковим товаришем за служби предків і власні (дід Якова був осавулом полковим компанійським).

Військовий товариш з 1781, мав 2 підсусідків у с. Колчевці.

Родина 

Ймовірно, був сином Дем'яна Івановича Бублика, хорунжого Чернігівської полкової артилерії (1764—1768). 

Дружина: Феодосія Лисенко (1742—1788 — ?), донька бунчукового товариша.

Див. також 

 Список значкових товаришів Війська Запорізького Низового

Джерела 

 Офіційний вебсайт Українського інституту національної пам'яті: «Неурядова старшина Гетьманщини» 

Значкові товариші
Чернігівський полк